Embu ist eine Stadt in Kenia, ungefähr 120 Kilometer nordöstlich von Nairobi, in Richtung des Mount Kenya. Embu ist die Hauptstadt des Embu Countys.

Die Stadt liegt an den südöstlichen Hängen des Mount Kenya und hat 64.979 Einwohner (2019).

Die Stadt ist für ihre Jacarandabäume bekannt, die die Stadt während der Blütezeit in ein Blumenmeer verwandeln. Sie verlieren nach der Regenphase, welche meist im Oktober und November eines jeden Jahres ist, ihre Blätter, und blühen bunt auf.

Die Stadt wird vom Ruvingaci gespeist. Dort gibt es den Njukiriwald im Westen und den Muthatari im Osten, beide im Umkreis von zehn Kilometern.

Außerdem gibt es einige Bildungseinrichtungen innerhalb der Stadtgrenzen Embus. Dazu gehören die Kangaruschulen, die Hochschule und die Universität, das East College, die Nguviu Jungenschule und die Embu Lions Primary School.

Des Weiteren gibt es viele, zum Teil große christliche Kirchen in der Stadt, beispielsweise die Anglican’s St. Paul’s Cathedral. Embu ist römisch-katholischer Bischofssitz. Die katholische Peter und Paul Kathedrale hat ein panafrikanisches Design und ist eine der größten Kirchen in ganz Afrika.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Kenia
Ort in Afrika